Skäckfransmal (Dichomeris alacella) är en fjärilsart som först beskrevs av Philipp Christoph Zeller 1839.  Skäckfransmal ingår i släktet Dichomeris, och familjen stävmalar. Arten är reproducerande i Sverige.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stävmalar